Kai Kobayashi (n. 1993) – marciatore giapponese
Kai Kobayashi (n. 2005) – attore giapponese